Die B Grupa 2011/12 war die 63. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie startete am 18. August 2011 und endete im 25. Mai 2012. Einteilung der Mannschaften in die Staffeln West und Ost wurden vor Saisonbeginn vom Bulgarischen Fußballverband nach geografischen und logistischen Gesichtspunkten vorgenommen.

Modus 
In jeder Gruppe spielten 10 Mannschaften. Die Vereine spielten jeweils drei Mal in der Saison gegeneinander. Die beiden Ersten der West- und Ostgruppe stiegen direkt in die A Grupa auf. Die beiden Zweitplatzierten spielten ein Relegationsspiel um den Aufstieg, der Gewinner stieg in die A Grupa auf, der Verlierer blieb in der B Grupa. Die letzten drei Mannschaften stiegen direkt in die drittklassige W Grupa ab.

B Grupa West 
 B Grupa West

Mannschaften

Abschlusstabelle 

Da der Wichren Sandanski (Siebter der B Grupa West 2010/11) die Lizenzbedingungen für die B Grupa nicht erfüllte, wird der Verein in der Saison 2011/12 in der W Grupa spielen

In der Winterpause gab der Tschawdar Bjala Slatina bekannt, dass er wegen finanzielle und Kaderschwierigkeiten die Teilnahme am Profifußball beendet. Damit werden alle Spiele von Tschawdar Bjala Slatina für den Gegner mit einem 3:0-Sieg gewertet. Der Klub wird in der nächsten Saison in der drittklassigen W Grupa spielen.

B Grupa Ost

Mannschaften 
 B Grupa Ost

Abschlusstabelle 

In der Winterpause gab der FC Dorostol 2003 bekannt, dass er wegen finanzielle Schwierigkeiten die Teilnahme am Profifußball beendet. Damit werden alle Spiele von Dorostol für den Gegner mit einem 3:0-Sieg gewertet. Der Klub wird in der nächsten Saison in der Dritte W Grupa spielen.

Aufstiegs-Playoff 

|}

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Saison 2011/12 auf rsssf.com

Einzelnachweise 

2011 12
Fußballsaison 2011/12